Marò – fante di marina del "San Marco"
Marò dell'Enrica Lexie – i fucilieri di marina protagonisti della controversia internazionale tra Italia ed India
Marò – prodotto enogastronomico ligure